Duran Çetin (* 15. února 1964, Konya, Turecko) je turecký spisovatel a novinář.

Biografie 
Duran Çetin se narodil ve vesnici Apasaraycık, která leží v okresu Cumra, v provincii Konya na jihu Turecka. Po absolvování základní školy v rodné vesnici, navštěvoval Odbornou církevní školu İmam Hatip Lisesi v Cumře, kterou ukončil v roce 1981. O pět let později promoval na Teologické fakultě na univerzitě Selcuk. Jeho povídky a články byly publikovány v Edebiyat Otağı, Berceste, Yeni Kardelen, Son Çağrı, Müsvedde, Yedi İklim, Dergah, Hece a místních novinách. Duran Çetin publikuje také na Internetu (edebistan.com, Kırkikindi, hikayeler.net, Hikayeler arşivi, Edebiyat Ufku a Sanat Alemi).

Jeho první článek İki Eylül byl publikován v místních novinách v roce 1990. Podílí se na rozhlasových pořadech z mnoha rozdílných oblastí (např. "Our Culture world" na KONTV).

Duran Çetin je členem představenstva Turecké asociace spisovatelů v Konya.

Je ženatý a má dvě děti.

Práce v turečtině

Romány 
 Bir Adım Ötesi, Beka Yayınları, İstanbul,2002,
 Yolun Sonu, Beka Yayınları, İstanbul, 2004,
 Portakal Kızım, Beka Yayınları, İstanbul, 2005,
 Toprak Gönüllüler, Beka Yayınları, İstanbul, 2008,
 Portakal Kızım Sadece Ben, Beka Yayınları, İstanbul, 2010,

Povídky 
 Bir Kucak Sevgi, Beka Yayınları, İstanbul, 2000,
 Güller Solmasın, Beka Yayınları, İstanbul, 2000,
 Kırmızı Kardelenler, Beka Yayınları, İstanbul, 2003,
 Sana Bir Müjdem Var, Beka Yayınları, İstanbul, 2006,
 Gözlerdeki Mutluluk, Beka Yayınları, İstanbul, 2007,
 Minik Göl, Koski Yay, Konya, 2009,
 Büyük Ödül, Beka Yayınları, İstanbul, 2009,
 Balkondaki Adamv, Beka Yayınları, İstanbul, 2009,
 Kül Yığını'', Beka Yayınları, İstanbul, 2010,

Ocenění 
 2010 v oblasti kultury a umění roku novinář

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  durancetin.com - A website dedicated to Duran Çetin
  Duran Çetin gewidmete Webseite
  beyazgazete 
  kim kimdir
  Gönülleri Toprak Gibiydi(Söyleşi) 
  Balkondaki Adamın Öyküsü 

Turečtí spisovatelé
Narození v roce 1964
Žijící lidé
Muži
Narození 15. února